Джеффри Скотт (Джефф) Ски́ннер (; , Маркем, Онтарио, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, игрок команды НХЛ «Баффало Сейбрз». Амплуа — левый нападающий.

Биография 
На драфте НХЛ 2010 года был выбран в 1-м раунде под общим седьмым номером командой «Каролина Харрикейнз».

Хоккеист сразу закрепился в основном составе своего нового клуба. В дебютном сезоне Скиннер провел все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрал 63 (31+32) очка.
В первом же сезоне участвовал в Матче всех звёзд, который проходил на домашней арене его клуба в Роли, и стал самым молодым участником матчей всех звёзд в истории НХЛ.

По итогам сезона получил «Колдер Трофи», как лучший новичок регулярного чемпионата.

Второй сезон в НХЛ был менее успешным для Скиннера. В середине сезона он получил травму — сотрясение мозга и пропустил 18 игр.

2 августа 2018 года, после 8 сезонов в «Каролине», Скиннер был обменян в «Баффало Сейбрз». В первом же сезоне сумел забросить 40 шайб в 82 матчах. 

7 июня 2019 года продлил контракт с «Сейбрз» на 8 лет на сумму 72 млн долларов.

По ходу сезона 2021/22 преодолел отметку в 500 набранных очков в НХЛ.

Весной 2011 года принял участие в чемпионате мира в составе сборной Канады. В мае 2012 года вновь сыграл на чемпионате мира за сборную Канады. Играл за Канаду на чемпионатах мира 2013 и 2017 годов. В 2017 году стал серебряным призёром турнира, набрав 9 очков (4+5) в 10 матчах.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения 
Командные:
 Победитель Мемориала Ивана Глинки: 2009 (юношеская сборная Канады)
 Победитель World U-17 Hockey Challenge: 2009 (юношеская сборная Онтарио)
 Серебряный призёр Чемпионата мира: 2017 (сборная Канады)

Личные:
 Участник Матча всех звёзд НХЛ 2011
 Обладатель Колдер Трофи как лучшему новичку НХЛ сезона 2010—2011

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Обладатели Колдер Трофи
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Каролина Харрикейнз»